Барро́уз інколи Берроуз ( або ) — прізвище англійського походження.

 Вільям Сьюард Барроуз (; 1914–1997) — американський письменник.
 Джордан Берроуз (; 1988) — американський борець вільного стилю, олімпійський чемпіон.
 Едгар Райс Барроуз (; 1875–1950) — американський письменник-фантаст.
 Карл Берроуз (, *17 лютого 1969) — англійський колишній професіональний снукерист.
 Ларрі Барроуз (; 1926–1971) — англійський фоторепортер.

Див. також 
21811 Барроуз (21811 Burroughs) — астероїд головного поясу, відкритий 5 жовтня 1999 року.

Англійські прізвища